Жуаки́н Албе́рту Си́лва (; 4 марта 1974, Луанда — 15 апреля 2019), более известный как Кинзи́нью — ангольский футболист, нападающий. Автор первого гола Анголы на Кубках африканских наций.

Карьера

Клубная 
Начал свою карьеру Кинзинью в 1994 году в Анголе в клубе «Атлетику Авиасан». В 1995 году вместе с ним выиграл Кубок Анголы. В том же году он перешёл в португальский «Порту» из Примейры. В 1996 году он выиграл с ним чемпионат Португалии. Сезоны 1996/1997 и 1997/1998 он провел в аренде в других клубах, «Униан Лейрия» и «Риу Аве». В 1999 году вместе с «Порту» снова выиграл чемпионат Португалии.

В том же году Кинзинью уехал в испанский «Райо Вальекано». Он сыграл за клуб в Ла Лиге всего 1 раз. Это было в проигранном матче против «Реал Сарагосы», сыгранного 26 сентября 1999 года. В начале 2000 года он вернулся в Португалию, где стал игроком клуба «Фаренсе». Он провёл там шесть месяцев. Затем играл в первом дивизионе за «Авеш» и «Алверку», а также во втором дивизионе за «Эшторил-Прая».

Кинзинью в январе 2003 года, после половины сезона с «Эшторил-Прая» в низших лигах, покинул Португалию и отправился в Китай, в местный клуб «Гуанчжоу Эвергранд», выстуающий в китайской Суперлиге. Там он провёл сезоны 2003 и 2004. В 2005 году он уехал в клуб «Сямынь Ланьши» из Первой лиги. Он играл с ними 2 сезона подряд в Суперлиге. В 2008 году он перешёл в клуб «Пудун Зобон».

В 2009 году Кинзинью вернулся в Анголу, где два сезона играл за команду «Рекреативу да Каала». В 2011 году он перешёл в свой первый клуб «Атлетику Авиасан». Через год он завершил карьеру.

В сборной 
В сборной Анголы Кинзинью дебютировал 4 сентября 1994 года в матче против сборной Намибии в отборе на Кубок африканских наций 1996 года. Вместе со сборной принял участие в Кубке африканских наций в 1996 и 1998 годах, где на каждом турнире сумел отличиться забитыми мячами.

На Кубке африканских наций 1996 года он забил два гола, также он забил первый гол Анголы на Кубках африканских наций. С 1994 по 2001 годы Кинзинью выступал за сборную Анголы, за которую провёл 40 матчей, забил 9 мячей.

Смерть 
15 апреля 2019 года Кинзинью, в то время работавший в Вилафранквенсе в качестве физиотерапевта, перенес сердечный приступ после пробежки в Алверка-ду-Рибатежу и вскоре после этого умер, в возрасте 45 лет. Он был похоронен в Лиссабоне.

Достижения 
 Атлетику Авиасан
 Обладатель Кубка Анголы: 1995
 Порту
 Чемпион Португалии (2): 1995/96, 1998/99
 Обладатель Суперкубка Португалии (2): 1996, 1998
 Сямынь Ланьши
 Чемпион Китайской лиги Цзя-Б: 2005

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Анголы
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Атлетику Авиасан»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Фаренсе»
Игроки ФК «Авеш»
Игроки ФК «Алверка»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»
Игроки ФК «Гуанчжоу»
Игроки ФК «Пудун Зобон»